Amerikai Egyesült Államok
 Shady (New York)
 Shady (Oregon)